Ruchay ist der Nachname von

 Benedikt Ruchay (* 1989), deutscher Singer-Songwriter, siehe Benne (Musiker)
 Fritz Ruchay (1909–2000), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer